Житково — название населённых пунктов в России:

 Житково — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Житково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Житково — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Житково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Житково — недействующая станция на железнодорожной линии Выборг — Вещево — Мичуринское, в Ленинградской области.